Wielcy mistrzowie bożogrobców – lista zwierzchników Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

 1848-1872 Giovanni Valerga 
 1872-1889 Vincento Bracco
 1889-1905 Luigi Piave
 1907-1914 Filippo Camassei
 1907-1914 Pius X
 1914-1922 Benedykt XV
 1922-1928 Pius XI
 1928-1947 Louis Barlassina
 1947-1949 Alberto Gori
 1949-1961 Nicola Canali  
 1961-1973 Eugène Tisserant
 1973-1987 Maximilien de Furstenberg 
 1987-1995 Giuseppe Caprio 
 1995-2008 Carlo Furno
 2008-2011 John Foley
 2011-2019 Edwin O’Brien
 od 2019 Fernando Filoni

Linki zewnętrzne 

Strony przeglądowe – historia